Příjmení nebo přízvisko Pernický nese více různých osobností:

 Anna Pernická (1912–???) – česká a československá politička
 Krakra Pernický (1230–???) – feudál pocházející z První bulharské říše
 Rudolf Pernický (1915–2005) – československý voják